М-17:

 М-17 (двигатель) — авиационный двигатель.
 М-17 (самолёт) — высотный самолёт.
 М-17 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён Великой Отечественной войны.
 M-17 — двигатель трактора Сталинец-65.
 M17 — американское обозначение принятого на вооружение ВС США пистолета SIG Sauer P320.

См. также